Венецианский марафон () — ежегодный марафон, проводимый в Венеции с 1986 года, обычно в октябре.

Спонсором бегового состязания в прошлом являлось Казино ди Венеция Casino di Venezia (Венецианское казино). Мост делла Либерта и Parco San Giuliano — одни из достопримечательностей на трассе марафона. Соревнование отмечало своё 25-летие в 2010 году, и в том же году на трассе марафона прошёл чемпионат Италии в марафоне среди мужчин, который выиграл Мигидо Бурифа.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт 

Марафоны Италии
Спортивные соревнования в Венеции
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года